Haugsdorf bezeichnet:

 Haugsdorf, Marktgemeinde im Bezirk Hollabrunn in Niederösterreich. 
 Hukovice (Velká Kraš), Siedlungseinheit von Velká Kraš im Okres Jeseník, Tschechien. deutsch: Haugsdorf

 Haugsdorf (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns